Het Fins voetbalelftal speelde in totaal elf interlands in het jaar 2002, waaronder drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2004 in Portugal, alle onder leiding van bondscoach Antti Muurinen. Op de FIFA-wereldranglijst steeg Finland in 2002 van de 46ste (januari 2002) naar de 43ste plaats (december 2002).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Beker van Finland 2002
Veikkausliiga 2002

Fins voetbalelftal
2002